Now Deh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Now Deh (ort i Khorasan), 
 Now Deh-e Esmā‘īl Khān, ort, Golestan, 
 Now Deh (ort i Nordkhorasan), 

Robotskapade Iranförgreningar